Nacionalni kongres Brazila () je zakonodavno telo Brazilske savezne vlade. Za razliku od državnih zakonodavnih skupština i opštinskih komora, kongres je dvodoman, sastavljen od Saveznog senata (gornji dom) i Predstavničkog doma (donji dom). Kongres zaseda svake godine u Braziliji od 2. februara do 22. decembra, sa pauzom koja se odvija između 17. jula i 1. avgusta.

Domovi

Federalni senat 

Savezni senat (portugalski: -{Senado Federal}-) je gornji dom Nacionalnog kongresa. Stvoren prvim ustavom Brazilskog carstva 1824. godine, bio je inspirisan u Domom Lordova Ujedinjenog Kraljevstva, ali je proglašenjem republike 1889. godine postao bliži Senatu Sjedinjenih Država.

Trenutno Senat ima 81 mesto. Tri senatora iz svake od 26 država i tri senatora iz Saveznog okruga biraju se po većinskom osnovu na osam godina. Izbori su raspoređeni tako da se dve trećine gornjeg doma istovremeno bira, a preostala trećina četiri godine kasnije. Kada se bira po jedno mesto u svakoj državi, svaki birač daje jedan glas za Senat; kada se biraju dva mesta, svaki birač daje dva glasa, i birač ne može dati svoja dva glasa za istog kandidata. Na izborima za obnavljanje dve trećine Senata, svaka stranka može predstaviti dva kandidata za izbor. Bira se kandidat u svakoj državi i saveznom okrugu (ili prva dva kandidata, kada su dve trećine mesta na izboru) koji postigne najveći pluralitet glasova.

Poslanička komora 

Poslanička komora (-{Câmara dos Deputados}-) je donji dom Nacionalnog kongresa, sastoji se od 513 saveznih poslanika, koji se biraju proporcionalnom zastupljenošću glasova na četvorogodišnji mandat. Broj mesta dodeljuje se proporcionalno prema stanovništvu svake države, pri čemu svaka država ima pravo na najmanje 8 mesta (najmanje naseljene) i maksimalno 70 mesta (najmnogoljudnije).

Zgrada 

Početkom 1900-ih, Brazilski nacionalni kongres se nalazio u odvojenim zgradama. Senat se nalazio blizu glavne železničke stanice, pored Trga Republike, u ulici Monkorvo Filjo, gde se danas nalazi studentski centar Saveznog univerziteta u Rio de Žaneiru. Savezna poslanička komora nalazila se u ulici Miserikordija, koja će kasnije biti mesto lokalnog poslaničkog doma države Rio de Žaneiro. Od 1930-ih do početka 1960-ih, Senat je zauzimao Palatu Monro, koja je srušena tokom 1970-ih, kako bi se omogućila izgradnja Cinelandija stanice podzemne železnice. Savezna poslanička komora se isto tako preselila u Braziliju tokom ranih 1960-ih, ali je na nekoliko godina privremeno zauzela zgradu u blizini opštinskog pozorišta.

Od 1960-ih, Nacionalni kongres se nalazi u Braziliji. Kao i kod većine zgrada gradske vlade, zgradu Nacionalnog kongresa dizajnirao je Oskar Nimajer u modernom brazilskom stilu.

Galerija

Zgrada nacionalnog kongresa

Zadnji izbori

Zakonodavna tela 

Zakonodavna tela se računaju od prvog sastanka Komore poslanika i Senata, 6. maja 1826. godine, u imperijalno doba (Komora poslanika sastala se za pripremna zasedanja od 29. aprila 1826. godine da bi izabrala svoje službenike i obavila druge preliminarne poslove, ali je zakonodavno telo formalno otvoreno 6. maja). Komora poslanika i Senat stvoreni su prvim Brazilskim ustavom, ustavom Brazilskog carstva, usvojenim 1824. Prethodna Ustavotvorna i zakonodavna skupština Brazilskog carstva, jednodomna Nacionalna skupština, koja je sazvana 1823. godine i koju je raspustio car Pedro -{I}- pre usvajanja ustava ne ubraja se u zakonodavna tela. Stoga, numeracija uključuje samo dvodomna zakonodavna tela koja su postojala od 1826. godine do danas, i uključuje samo zakonodavna tela izabrana nakon usvajanja prvog brazilskog ustava.

Reference

Spoljašnje veze 

 -{National Congress}-
 -{Chamber of Deputies of Brazil}-
 -{Chamber of Deputies' e-Democracy}-
 -{Senate of Brazil}-
 -{Photos 360° of National Congress}-

Бразил
Институције власти
Националне институције